Hoyos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hoyos del Espino (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Hoyos (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Hoyos (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar